Lose Control (Matt Simons), een nummer van Matt Simons
Lose Control (Meduza, Becky Hill & Goodboys), een nummer van Meduza, Becky Hill en Goodboys.